Fire Music ist der Titel von:

 Fire Music (Album), Jazzalbum von Archie Shepp (1965)
 Fire Music (Film), Dokumentarfilm von Tom Surgal (2021)